Der Kanton Bourg-Achard ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Bernay, im Département Eure und in der Region Normandie; sein Hauptort ist Bourg-Achard.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Fourmetot, (Kanton Pont-Audemer) Saint-Ouen-des-Champs und Saint-Thurien → Le Perrey

2016: Fusion Bourneville und Sainte-Croix-sur-Aizier → Bourneville-Sainte-Croix

Bourgachard